Az 1998. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 16-án rendezték a Hakubában. Az aranyérmet az osztrák Hermann Maier nyerte meg. A második helyen holtverseny alakult ki, bronzérmet nem osztottak ki.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1998. évi téli olimpiai játékokon